В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Detroit 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузіч 7–5, 1–6, 7–6.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)
 Діанне Фромгольтц (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (2-ге коло)
 Вірджинія Вейд (2-ге коло)

 Венді Тернбулл (переможниця)
 Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Енн Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1979